Ли Лабрада (; род. , ) — американский культурист, профессиональный культурист IFBB — International Federation of Bodybuilders, создатель и генеральный директор компании Labrada Nutrition; обладатель многочисленных наград в мире культуризма, вписан в Зал Славы IFBB.

Биография 
Заниматься с отягощениями маленького Ли вдохновил собственный отец, тренировавшийся с 50 кг штангой. 

Дебют Ли Лабрады как культуриста состоялся в 1982 году на Texas Collegiate Championships, организованном Национальным Комитетом Физической Культуры (NPC), где он занял первое место.

Профессиональный дебют Лабрады состоялся в 1985 году в конкурсе Mr Universe, 1 место.
В 1986 году победил на конкурсе Night of Champions. C 1987 года — семикратный участник Mr Olimpia, но ни один из этих конкурсов он не выиграл.

Исповедовал атлетический стиль, главным моментом которого было создание стройного, атлетического тела.

Закончил спортивную карьеру в 1995 году.

История выступлений

Соревнование	Место

Арнольд Классик 1995	5
Мистер Олимпия 1993	4
Арнольд Классик 1993	2
Айронмен Про 1993	2
Мистер Олимпия 1992	3
Мистер Олимпия 1991	4
Мистер Олимпия 1990	2
Гран При Англия 1989	1
Гран При Голландия 1989	1
Гран При Финляндия 1989	1
Мистер Олимпия 1989	2
Мистер Олимпия 1988	4
Гран При Англия 1988	1
Гран При Германия 1988	3
Гран При Греция 1988	1
Гран При Испания 1988	2
Гран При Испания 1988	1
Гран При Италия 1988	2
Гран При Франция 1988	2
Гран При Германия 1987	3
Гран При Франция 1987	3
Мистер Олимпия 1987	3
Чемпионат мира Про 1987	2
Ночь чемпионов 1986	1
Нашионалс 1985	1 в категории Средний вес
Чемпионат Мира любительский 1985	1 в категории Средний вес
Чемпионат США 1984	2 в категории Полутяжёлый вес
Нашионалс 1984	5 в категории Средний вес

См. также 
Перечень профессиональных культуристов (мужчины)

Примечания 

Культуристы США
Выпускники Хьюстонского университета